Cultural Marxism steht für:
 Cultural Marxism (Kulturwissenschaft), marxistische Strömungen in der Kulturwissenschaft
 Cultural Marxism (Schlagwort), ein von der „Neuen Rechten“ in den USA geprägtes Schlagwort